Sestrica Mala (Obonjan)
 Sestrica Mala (Kornat)
 Sestrica Mala (Ist)
 Donja Sestrica, kod Lastova